Classe Indomito (cacciatorpediniere 1955)
 Classe Indomito (cacciatorpediniere 1913)